Extern geheugen, een opslagvorm voor een computer voor gegevens buiten het moederbord
 Magazijn (opslagplaats), een ruimte waarin goederen tijdelijk opgeslagen worden

Zie ook 
 Eindopslag radioactief afval